Декілька річок в Україні мають назву Тернавка:
 Тернавка — права притока річки Тернави, на якій розташовано село Тернавка
 Тернавка — ліва притока Сучави
 Тернавка — ліва притока Полкви
 Тернавка — права притока Хомори